gateway – brama sieciowa
 Gateway (stacja kosmiczna) – planowana międzynarodowa stacja wokółksiężycowa
 Gateway – minialbum zespołu Astro

Miejscowości w USA:
 Gateway – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Matanuska-Susitna
 Gateway – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Gateway – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lee